Yachad oder Jachad (, „gemeinsam“) ist der Name mehrerer israelischer Parteien:
 Yachad (1984), 1984 gegründete ehemalige Mitte-Partei
 Meretz-Jachad, 2004 gegründete sozialdemokratische Partei
 Yachad (2014), 2014 von Eli Jischai gegründete Partei, Abspaltung der Schas-Partei

Außerdem:
 Yachad (Deutschland), Gruppe schwuler, lesbischer oder bisexueller Juden in mehreren deutschen Großstädten
 Jachad (Qumran), Selbstbezeichnung einer Gemeinschaft, die einige der Schriftrollen vom Toten Meer verfasst hat